Roy Williams est le nom de diverses personnalités :
 Roy Williams (safety), joueur de football américain
 Roy Williams (wide receiver), joueur de football américain
 Roy Williams (basket-ball), entraîneur de basket-ball
 Roy Williams (animateur), animateur des studios Disney